Herrarnas linjelopp vid världsmästerskapen i landsvägscykling 2021 avgjordes den 26 september 2021 i Leuven, Belgien. Detta var den 88:e upplagan av tävlingsgrenen (herrarnas linjelopp). 

Julian Alaphilippe från Frankrike blev guldmedaljör för andra året i rad när han passerade mållinjen före Dylan van Baarle från Nederländerna och Michael Valgren från Danmark.

Resultat

Referenser

Linjelopp herr
2021